Гашево — название населённых пунктов:

Россия 
 Гашево — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Гашево — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.